Суперлига Словакии, или чемпионат Словакии по футболу (спонсорское название — «Фортуна-лига», ) — высший дивизион чемпионата Словакии по футболу. Проводится с 1993 года, до этого словацкие клубы участвовали в чемпионате Чехословакии.

С сезона 2003/04 и по сезон 2014/15 лига носила название (Corgoň liga — «Цоргонь-лига») в честь спонсора — пивной марки Corgoň, которая в свою очередь получила своё название в честь одноименной статуи (1820) архитектора Вавринца Дунайского — символа города Нитра. В сезонах 1993/94 — 1996/97, 2002/03 — Первая лига (1. liga), в сезонах 1997/98 — 2001/02 — Суперлига (Mars superliga).

В лиге участвуют 12 команд. Чемпион Словакии попадает во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 2-е и 3-е места попадают в 1-й и 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Последняя команда чемпионата выбывает во Вторую лигу.

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Словакии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Словакия
Футбольные соревнования в Словакии